Fichtelgebirgsbahn bezeichnet folgende Eisenbahnstrecken in Bayern:

Historisch:
 die Bahnstrecke Schnabelwaid–Bayreuth
 Abschnitt Nürnberg–Marktredwitz der Bahnstrecke Nürnberg–Cheb
 Abschnitt Marktredwitz–Oberkotzau der Bahnstrecke Weiden–Oberkotzau

Modern:
 Abschnitt Bayreuth–Weidenberg der Bahnstrecke Bayreuth–Warmensteinach